Adam Ochocki (1913-1991) – dziennikarz
 Aleksander Ochocki (ur. 1942) – filozof
 Gabriel Ochocki (1601-1673) – doktor medycyny i filozofii
 Józefat Ochocki (1750-1806) – opat bazylianów
 Julian Ochocki – postać fikcyjna
 Kazimierz Ochocki (1924-1983) – filozof, pułkownik
 Ludwik Ochocki (1930-1988) – ekonomista

Polskie nazwiska